Трин Нильсен (), в девичестве Йенсен (, родилась 16 октября 1980 года в Ольборге) — датская гандболистка, чемпионка летних Олимпийских игр 2004 года. Играла на позиции правой полусредней.

Биография 
Начинала карьеру в команде «Скьяринг», где играл её брат. Далее выступала за «Брабранд» и «Икаст-Бординг», с последним выиграла Кубок ЕГФ в 2002 году. В 2004 году перешла в стан клуба «Ольборг», через год ушла в «Свендборг». В 2009 году на время прервала свою игровую карьеру после операции на колене, вернувшись в 2011 году как игрок «Оденсе». Карьеру завершила по окончании сезона 2012/2013 Anschließend beendete sie ihre Karriere..

Нильсен провела 54 игры за сборную Дании, отличившись 87 раз. В 2002 году она стала чемпионкой Европы, а в 2004 году — олимпийской чемпионкой.

Сестра гандболиста Йеспера Йенсена. После замужества взяла фамилию Нильсен.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Европейской гандбольной федерации  

Гандболисты Дании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Чемпионы Европы по гандболу